CDA puede hacer referencia a:

 CD audio, sistema de grabación óptica digital.
 Club de Deportes Antofagasta, club de fútbol chileno.
 Centro Deportivo Azul, del club Universidad de Chile en Santiago.
 Club Deportivo Alemán, club de hockey césped chileno de San Pedro de la Paz, Concepción.
 CDA, Ciclo Demográfico Antiguo.
 CDA, Caran d'Ache, empresa suiza de utensilios de escritura.
 Certificado de Destinación Aduanera (CDA).
 Centro Despachantes de Aduana (CDA).
 Culpa de Alex. Es decir, la culpa es de Alex. Este término suele usarse cuando no se sabe de quién es la culpa; entonces es de Alex.
 Llamada Demócrata Cristiana (CDA), un partido político neerlandés de centroderecha.
 Convergència Democràtica Aranesa (CDA), un partido político español del Valle de Arán.
Además, en gastronomía, cda. es la abreviatura para cucharada, una medida común.